Норвегия има население от около 4,6 млн. души, което нараства с 0,4% годишно (оценка, юли 2004).

Етнически повечето норвежци са от северногермански (нордически) произход. На север живеят малки по численост фински малцинства. Саамите, коренните жители на Норвегия, традиционно населяват северните части на Норвегия, Швеция, Финландия и Русия. Парадоксално, но най-много саами на едно място живеят в столицата Осло.

През последните години имиграцията допринася до голяма степен за демографския растеж; около 8% процента от населението са имигранти. От 1 януари 2005 г. Норвегия приема много малък брой чужденци и ги репатрира, колкото се може по-бързо. Най-многобройни са пакистанците, иракчаните, виетнамците и сомалийците.

Естествен прираст

Коефициент на плодовитост 
 1900 – 4,6
 1968 – 2,72
 1975 – 2,24
 1980 – 1,77
 1985 – 1,68
 1990 – 1,82
 1995 – 1,88
 2000 – 1,85
 2005 – 1,84
 2006 – 1,9
 2007 – 1,9
 2008 – 1,96
 2009 – 1,98
 2010 – 1,95

Имигранти 
 Босна и Херцеговина – 1,7%
 Индия – 1,8%
 Иран – 1,6%
 Виетнам – 2%
 Турция – 2,3%
 Пакистан – 3,2%
 Ирак – 4,3%
 Сомалия – 4,4%

Възрастов състав 
 1860, оценка
 0 – 14 години: 35,9% (мъже 288 510; жени 280 249)
 15 – 64 години: 58% (мъже 446 391; жени 472 405)
 65 над години: 6,1% (мъже 42 130; жени 53 840)
 1910, оценка
 0 – 14 години: 35% (мъже 423 253; жени 408 204)
 15 – 64 години: 57,3% (мъже 640 835; жени 722 443)
 65 над години: 7,7% (мъже 82 312; жени 99 905)
 1960, оценка
 0 – 14 години: 26% (мъже 476 748; жени 452 559)
 15 – 64 години: 63% (мъже 1 125 525; жени 1 123 206)
 65 над години: 11% (мъже 175 485; жени 214 184)
 2005, оценка
 0 – 14 години: 19,7% (мъже 466 243; жени 443 075)
 15 – 64 години: 65,6% (мъже 1 234 384; жени 1 486 887)
 65 над години: 14,7% (мъже 285 389; жени 392 331)
 2010, оценка
 0 – 14 години: 18,9% (мъже 470 253; жени 447 472)
 15 – 64 години: 66,2% (мъже 1 641 821; жени 1 575 980)
 65 над години: 14,9% (мъже 314 678; жени 407 995)
 2060, оценка
 0 – 14 години: 17,4% (мъже 628 729; жени 596 683)
 15 – 64 години: 58,7% (мъже 2 114 792; жени 2 016 030)
 65 над години: 23,9% (мъже 805 111; жени 871 342)

Източна Норвегия и Тронделаг 
 2005, оценка
 0 – 14 години: 19,0% (мъже 267 080; жени 253 552)
 15 – 64 години: 65,7% (мъже 906 232; жени 889 751)
 65 над години: 15,1% (мъже 178 092; жени 236 967)

Западна и Южна Норвегия 
 2005, оценка
 0 – 14 години: 20,7% (мъже 156 121; жени 149 094)
 15 – 64 години: 64,9% (мъже 488 196; жени 466 142)
 65 над години: 14,3% (мъже 89 295; жени 120 912)

Северна Норвегия 
 2005, оценка
 0 – 14 години: 18,9% (мъже 44 848; жени42 315)
 15 – 64 години: 65,5% (мъже 156 476; жени 147 465)
 65 над години: 15,6% (мъже 32 017; жени 40 304)

Религия 
Около 86% от населението са членове на Евангелистката Лутеранска Църква на Норвегия. Други християнски общности (Евангелистката лутеранска свободна църква, Католическата църква, Методистката църква и др.) събират около 4,6%. Мюслюлмани са около 1,5%. Около 5% са атеисти.

Език 
Норвежкият език има 2 официални писмени форми – букмол и нинорск. Те имат еднакъв статут, т.е. и двата вида се използват в държавната администрация, училища, църкви, по радиото и телевизията, въпреки че букмол се говори от повечето норвежци. За около 95% от населението норвежкият е майчин език.

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа